В ночи́:

 «В ночи» — одноактный балет Джерома Роббинса на музыку Фредерика Шопена (1970).
 «В ночи» — короткометражный немой фильм (1909).
 «В ночи» — фильм режиссёра Джона Лэндиса (США, 1985).